Fontaine, település Franciaországban,Isère megyében
Fontaine-lès-Boulans, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Fontaine-lès-Hermans, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Fontaine-l’Abbé, település Franciaországban, Eure megyében
Fontaine-Bellenger, település Franciaországban, Eure megyében
Fontaine-Saint-Lucien, település Franciaországban, Oise megyében
Fontaine-le-Bourg, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Fontaine-sous-Préaux, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Fontaine-sur-Maye, település Franciaországban, Somme megyében
Fontaine-lès-Cappy, település Franciaországban, Somme megyében
Fontaine-sous-Montdidier, település Franciaországban, Somme megyében